ITZ steht für:
 Informationstechnikzentrum, Informationstechnologie-Zentrum oder IT-Zentrum
 Informationstechnikzentrum Bund
 Initiative Transparente Zivilgesellschaft

Itz steht für:
 Itz, rechter Nebenfluss des Mains

itz steht für:
 -itz, Ortsnamenendung mit slawischem Ursprung
 Itzá-Sprache (ISO-639-3-Code), gefährdete Mayasprache der Itzá im guatemaltekischen Departamento Petén

Siehe auch:
 IKTZ

Abkürzung